Sint-Jan van Lateranen
 Concilies van Lateranen
 Vierde Lateraans Concilie
 Lateraans Paleis